В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Амелі Моресмо здобула титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову 3-6, 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Амелі Моресмо (переможниця)
 Анастасія Мискіна (чвертьфінал)
 Марія Шарапова (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)

 Вінус Вільямс (чвертьфінал)
 В Звонарьова (фінал)
 Надія Петрова (півфінал)
 Алісія Молік (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2004